Al Wakrah () és un dels vuit municipis o baladiyyes que formen l'Estat de Qatar. La seva capital i ciutat més poblada és Al Wakrah.

Geografia i demografia 

La superfície d'Al-Wakrah abasta una extensió de territori que ocupa 777 quilòmetres quadrats del país. Se situa geogràficament entre les coordenades següents: 

La població es compon d'uns 141.222 persones (xifres del cens de l'any 2010). La densitat de població d'aquesta divisió administrativa és d'uns 40 habitants/km².

Vegeu també 
 Al-Udayd

Municipis de Qatar